Белиджи — многозначный топоним в России.

 Белиджи — посёлок городского типа в Дербентском районе Дагестана.
 Белиджи — село в Дербентском районе Дагестана.
 Белиджи — железнодорожная станция Махачкалинского отделения Северо-Кавказской железной дороги